Fontenay steht für:
  die Abtei Fontenay in der französischen Region Burgund 
 ein Quartier und eine Straße in Hamburg-Rotherbaum (nach John Fontenay benannt)
 das Luxushotel The Fontenay im vorgenannten Quartier

Fontenay heißen mehrere Gemeinden in Frankreich:
 Fontenay im Département Indre, siehe Fontenay (Indre)
 Fontenay im Département Manche, siehe Fontenay (Manche)
 Fontenay im Département Saône-et-Loire, siehe Fontenay (Saône-et-Loire)
  Fontenay im Département Seine-Maritime, siehe Fontenay (Seine-Maritime)
 Fontenay im Département Vosges, siehe Fontenay (Vosges)

sowie Gemeinden mit Namenszusatz
 Fontenay-aux-Roses im Département Hauts-de-Seine
 Fontenay-de-Bossery im Département Aube
 Fontenay-en-Parisis im Département Val-d’Oise
 Fontenay-en-Vexin im Département Eure (früher Fontenay, heute: Vexin-sur-Epte)
 Fontenay-le-Comte im Département Vendée
 Fontenay-le-Fleury im Département Yvelines
 Fontenay-le-Marmion im Département Calvados
 Fontenay-le-Pesnel im Département Calvados
 Fontenay-lès-Briis im Département Essonne
 Fontenay-le-Vicomte im Département Essonne
 Fontenay-Mauvoisin im Département Yvelines
 Fontenay-près-Chablis im Département Yonne
 Fontenay-près-Vézelay im Département Yonne
 Fontenay-Saint-Père im Département Yvelines
 Fontenay-sous-Bois im Département Val-de-Marne
 Fontenay-sous-Fouronnes im Département Yonne
 Fontenay-sur-Conie im Département Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Eure im Département Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Loing im Département Loiret
 Fontenay-sur-Mer im Département Manche
 Fontenay-sur-Vègre im Département Sarthe
 Fontenay-Torcy im Département Oise
 Fontenay-Trésigny im Département Seine-et-Marne

Verwaltungseinheit in Frankreich:
 Arrondissement Fontenay-le-Comte im Département Vendée

Fontenay ist der Familienname folgender Personen:
 Charles L. Fontenay (1917–2007), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Künstler
 Élisabeth de Fontenay (* 1934), französische Philosophin
 Jean-Pierre Fontenay (* 1957), französischer Rallyefahrer
 John Fontenay (1769/70–1835), englischer Schiffsmakler, in Hamburg ansässig
 Odette Le Fontenay (1885–1965), französische Opernsängerin und Gesangspädagogin

Siehe auch:
 Fontenai
 Fontenais
 Fontenoy
 Fontenay-Denkmal in Hamburg-Rotherbaum